Ампліфікація в лінгвістиці — стилістична фігура, нагромадження однорідних елементів мови;
 Ампліфікація в молекулярній біології — збільшення кількості певних фрагментів ДНК за допомогою ПЛР або молекулярного клонування.